Vuka može značiti: 

 Vuka, rijeka u Hrvatskoj
 Vuka (općina), općina u Osječko-baranjskoj županiji